es un futbolista japonés que juega como guardameta en el Omiya Ardija de la J2 League.

Trayectoria

Clubes

Estadística de carrera

J. League

Referencias 

Personas de la prefectura de Kanagawa
Futbolistas de Japón
Futbolistas del Kashiwa Reysol
Futbolistas del Roasso Kumamoto
Futbolistas del Yokohama FC
Futbolistas del Omiya Ardija
Nacidos en Kawasaki (Kanagawa)
Guardametas de fútbol